En anglais, « lighthouse » signifie « phare ».

Groupes de musique 
 Lighthouse est un groupe de rock canadien formé en 1968
 Lighthouse Family, un groupe de musique pop

Titres 

 Lighthouse Keeping, un dessin animé
 Lighthouse: The Dark Being, un jeu vidéo
 Lighthouse, un album du groupe GRL sorti en 2015
 Lighthouse, une chanson de Patrick Watson (2012)
 Lighthouse, la chanson de Nina Kraljić qui a représenté la Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2016
 Lighthouse, film de 1947
 Lighthouse, film de 1991

Toponymes 

 Lighthouse Tower, une tour située à Dubaï 
 Lighthouse, un centre des arts situé à Poole au Royaume-Uni
 Lighthouse, un centre d'art situé à Poole, en Angleterre
 Lighthouse, un gratte-ciel de Melbourne
 Lighthouse Café, un club musical situé à Hermosa Beach en Californie.